Wiedermann Károly (1829–1895) fizikatanár, főgimnáziumi igazgató
 Wiedermann Károly (1930–1997) filmrendező
 Wiedermann Károly (1979) televíziós szerkesztő, gyártásvezető